(1517–1590), évêque anglais
  (mort en 1677 ou 1678) homme politique de Virginie
  (1927–1996), joueur de football irlandais
 Tommy Godwin (1912–1975), cycliste britannique
 Tommy Godwin (1920–2012), cycliste britannique